De Rally van Groot-Brittannië 1982, formeel 38th Lombard RAC Rally, was de 38e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 111e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in York.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië